Gaidarow ist der Familienname folgender Personen:
 Murad Gaidarow (* 1980), weißrussischer Ringer
 Wladimir Georgijewitsch Gaidarow (1893–1976), russischer Schauspieler

Siehe auch:
 Heydarov